Новак Ђоковић је био троструки бранилац титуле, али није могао да се такмичи након што му је виза укинута непосредно пре почетка турнира, због личне интервенције аустралијског министра за имиграцију Алекса Хока, наводећи ризике по јавно здравље и ред у Аустралији.

Рафаел Надал је покушавао да освоји рекордну 21. гренд слем титулу у синглу и надмаши заједнички рекорд који држи са Ђоковићем и Роџером Федерером.

Надал је једини бивши шампион који је остао у жребу, а такође се такмичио да постане други играч у Опен ери, после Ђоковића, који је најмање два пута освојио све гренд слемове у синглу.

Данил Медведев и Александар Зверев су били у борби за прво место на АТП ранг-листи. Они су могли постати први на АТП листи освајањем титуле на турниру.

Рафаел Надал је други пут освојио титулу. У финалу је победио Данила Медведева са 2–6, 6–7(5), 6–4, 6–4, 7–5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 

 Резултати турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2022.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно